Harrimaniidae är en familj av djur. Harrimaniidae ingår i klassen ollonmaskar, fylumet svalgsträngsdjur och riket djur. I familjen Harrimaniidae finns 27 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Harrimaniidae